Patitz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Patitz (1906–1978), deutscher Architekt
 Tatjana Patitz (1966–2023), deutsches Model und Filmschauspielerin